Honor (merk), een smartphonemerk van Huawei
 Honor (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan